Аџић је српскохрватско презиме. Неки од познатих Аџића су:

 Благоје Аџић, генерал-пуковник Југословенске народне армије
 Вуле Аџић, црногорски и старохерцеговачки јунак из Пиве
 Лазар Аџић, некадашњи архимандрит и игуман манастира Острог
 Лука Аџић, српски фудбалер 
 Новак Аџић, правник и публициста из Црне Горе
 Сретен Аџић, педагог, управитељ Учитељске школе у Јагодини
 Никола Аџић, југословенски рукометаш